Борис Иванович Пясецкий (? — ) — русский советский актёр театра и кино, . Заслуженный артист РСФСР (1934).

Биография 
Дебютировал на сцене в 1903 году. Работал артистом в киевском театре «Соловцов» (1918), в Ростовском театре политуправления Северо-Кавказского военного округа (1921), Московском театре комедии и драмы (ныне Театр на Таганке, 1925), московском театре драмы (ныне Московский академический театр имени Владимира Маяковского, 1927), театре МОСПС (ныне Театр имени Моссовета, 1930—1938).

Руководил театром в Сталинграде.

Снимался в кино с 1912 года.

Избранные театральные роли 
 Александр («Павел I» Д. Мережковского),
 Каренин («Живой труп» Л. Толстого),
 Шигабуддинов («Мятеж» Д. Фурманова),
 Глоба («Ярость» Е. Яновского),
 Кряжич («Гордость» Ф. Гладкова),
 Гельпах («Профессор Мамлок» Ф. Вольфа),
 Щегловский («Дело рядового Шибунина» Л. Никулина),
 Бобоедов («Враги»), Клоун («Салют,Испания!» А. Афиногенова),
 Лавр Мироныч («Последняя жертва» А. Островского).

Избранные постановки 
 «Весенний поток» Косоротова,
 «Каин» Дымова,
 «За океаном» Гордина (все в 1921),
 «Трильби» Ге (1922),
 «Бойцы» Ромашова (1934),
 «Враги» (совм. с В. Давыдовским, 1937).

Фильмография 
  — Тайна дома № 5 — граф Дарский
  — Рахиль
  — Гроза — Борис
  — Бесприданница — Паратов
  — Курсистка Ася — актёр Светланов
  — Чёрная хризантема
  — Все под ружье! (короткометражный)
  — Болотные солдаты — Бельц (В титрах как В. Пясецкий)

Фаина Раневская вспоминала: "Первый толчок к тому, чтобы написать себе роль, дал мне Б. Ив. Пясецкий (Пясецкий Борис Иванович, актёр и режиссёр; умер в 1938 году) — очень хороший актёр, милый, добрейший человек. Он попросил меня сыграть в пьесе, которую он ставил, когда я работала в руководимом им театре в Сталинграде

Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

Примечания

Литература 
 Энциклопедия кино. 2010.

Ссылки 

 Борис Иванович Пясецкий

Похороненные на Новодевичьем кладбище
Персоналии:Театр им. Моссовета